Алекса́ндр Серге́евич Коробе́йников () — российский государственный деятель, глава администрации Липецка (1998—2002), председатель Липецкого городского Совета депутатов (1996—1998), заместитель главы администрации Липецкой области (с 2007).

Биография 
А. С. Коробейников родился 17 февраля 1953 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1968 с семьёй переехал в Липецк. В 1979 закончил Липецкий политехнический институт, а в 1991 — Северо-Кавказский социально-политический институт. Работал на заводе «Центролит» мастером, инженером, заместителем секретаря парткома.

С 1984 года — на партийной и советской работе: инструктор и заведующий отделом горкома КПСС, председатель Октябрьского райисполкома, с 1991 глава администрации Октябрьского района Липецка, затем первый заместитель главы администрации Липецка, с 1996 председатель городского Совета депутатов.

В 1998—2002 А. С. Коробейников — глава администрации города Липецка, в 2002—2007 — заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов, в 2007—2012 — заместитель главы администрации Липецкой области.

С 2012 года — начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области.

Примечания

Источник 
Липецкая энциклопедия. Том 2.

Члены КПСС
Главы администрации Липецка
Председатели Липецкого горсовета